Michael Johansen er navnet på flere personer:

 Michael Johansen (atlet) – dansk atlet født 1974, som har været på landsholdet i kuglestød.
 Michael Johansen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller født 1972.
 Michael Johansen (fodbolddommer) – dansk fodbolddommer